Σαν ενα Όνειρο (San Ena Oneiro; ) — дебютный полноформатный студийный альбом киприотской певицы Иви Адаму. Был выпущен 22 июня 2011 года в Греции и Кипре на звукозаписывающем лейбле «Sony Music Greece». Альбом достиг семнадцатого места в «Greek Albums Chart».

Список композиций 
Общая продолжительность представленных на альбоме композиций — 32 минуты 14 секунд. Большая часть треков записана на греческом языке.

Принимавшие участие в записи альбома 
 Продюсер — Giannis Doxas

Синглы 

 Κρατά Τα Μάτια Σου Κλίστα (апрель 2011)
 Κάνω Μια Ευχή (июль 2011)
 Voltes St' Asteria (июнь 2011)
 La La Love (январь 2012)

Позиции в чартах

Турне в поддержку альбома 

Иви гастролировала по Европе после Евровидения и исполняла её песни, включая La La Love и Madness.

Примечания 

Альбомы 2011 года
Дебютные альбомы 2011 года
Альбомы Иви Адаму